"Milanese" pode ser:
 Milanese, sobrenome
 Pregnana Milanese, comuna italiana da Lombardia
 Pogliano Milanese, comuna italiana da Lombardia
 Garbagnate Milanese, comuna italiana da Lombardia
 Nova Milanese, comuna italiana da Lombardia
 Settimo Milanese, comuna italiana da Lombardia
 San Giuliano Milanese, comuna italiana da Lombardia
 Novate Milanese, comuna italiana da Lombardia
 San Donato Milanese, comuna italiana da Lombardia

Ver também
 Milanesa

Desambiguações de topônimos